Lew I – karłowata galaktyka sferoidalna w konstelacji Lwa
 Lew I Halicki vel Lew Daniłowicz – książę halicko-włodzimierski

Zobacz też 
 Leo I